

Населені пункти та їхні частини
 Старий Ляс — село в гміні Ґлухолази Ниського повіту Опольського воєводства
 Старий Ляс — село в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Старий Ляс — осада в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Старий Ляс — лісова осада в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства

Примітки